

Шоркіно — присілок, Чебоксарський район, Чувашія
 Шоркіно — присілок, Ядрінський район, Чувашія